Уотермен — многозначный термин.

 Уотермен, Фанни (1920—2020) — британская пианистка и музыкальный педагог.
 Уотермен — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Сток, Эйткен и Уотерман — британское продюсерское/авторское трио, которое составляли Майк Сток, Мэтт Эйткен и Пит Уотерман.